Флаг Городе́цкого муниципального района Нижегородской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 августа 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3532.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное полотнище (соотношение ширины к длине 2:3), воспроизводящее композицию герба Городецкого района, утверждённого постановлением Земского собрания Городецкого района от 31 августа 2000 года № 57/49, без геральдического щита, в той же цветовой гамме. Ширина герба составляет две пятых длины полотнища».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлени (красном) поле на лазоревой (синей, голубой), окаймлённой серебром бегущей вправо волне золотая ладья».

Обоснование символики 
Красный цвет полотнища символизирует торжество и дальнейшее процветание города.

Голубой цвет (лазурь) — неразрывная связь с рекой Волгой.

Волна, вздымающая ладью — стилизованное изображение Нижегородской (Горьковской) ГЭС, олицетворяющая преобразования наших дней. Ладья говорит о развитии судостроения — основной отрасли древнего и современного промышленного города.

Примечания 

Флаги с изображением рыбы